North Star (en français l'étoile polaire) est le titre de plusieurs œuvres, notamment de :
 North Star, un film américain de Paul Powell sorti en 1925 ;
 North Star, la bande originale du reportage Mark di Suvero, sculptor composée par Philip Glass en 1977 
 North Star, titre original d'un film de Nils Gaup sorti en 1996.

C'est également un toponyme :
 North Star, hameau de la province canadienne d'Alberta ;
 North Star, ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 North Star, census-designated place du Delaware, aux États-Unis ;
 North Star, ville située en Ohio ;
 North Star Mall, centre commercial de la ville texane de San Antonio.

Voir aussi 
 North Star : La Légende de Ken le survivant
 North Stars du Minnesota
 North Stars de Newcastle